Viktor Nikolajevič Tjumenev (), ruski hokejist, * 1. junij 1957, Moskva, † 2. avgust 2018.

Tjumenev je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Krila Sovjetov, Spartak Moskva in CSKA Moskva, skupno je na 524-ih prvenstvenih tekmah dosegel 135 golov, v drugem delu kariere pa je igral tudi v finski ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 94-ih tekmah, na katerih je dosegel petnajst golov.

Pregled kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 41
| 9
| 16
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 13
| 16
| 29
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 21
| 29
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 43
| 16
| 26
| 42
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 18
| 15
| 33
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 38
| 8
| 12
| 20
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 39
| 12
| 12
| 24
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 37
| 10
| 10
| 20
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 36
| 7
| 13
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 36
| 3
| 15
| 18
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 8
| 22
| 30
| +10
| 20
|
| 9
| 1
| 7
| 8
| +3
| 4
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 90/91
|
| 42
| 10
| 32
| 42
| +29
| 16
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| +2
| 8
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 91/92
|
| 29
| 2
| 9
| 11
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 91/92
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooKoo Kouvola
| Finska 2. liga
| 91/92
|
| 12
| 6
| 9
| 15
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska 3. liga
| 92/93
|
| 16
| 16
| 40
| 56
|
| 35
|
| 25
| 9
| 29
| 38
|
| 16
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 97/98
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 98/99
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 492
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" | 286
| bgcolor="#7FFF00" | 452
| bgcolor="#7FFF00" | +45
| bgcolor="#7FFF00" | 352
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti KooKoo Kouvola
Hokejisti SaPKo Savonlinna
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih